Крестья́нская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, производное от слова «крестьянин».

Россия 
 Крестьянская улица — улица в Анапе.
 Крестьянская улица — улица в Бийске.
 Крестьянская улица — улица в Воронеже.
 В Казани:
 Крестьянская улица — ранее существовавшая улица (Козья слобода).
 Крестьянская улица — улица в посёлке Поповка Приволжского района.
 Крестьянская улица — улица в Костроме.
Крестьянская улица — улица в Нальчике.
 Крестьянская улица — улица в Новосибирске.
 Крестьянская улица — улица в Новочеркасске.
 Крестьянская улица — улица в Орле.
 Крестьянская улица — улица в Саранске.
 Крестьянская улица — улица в Сочи.
 Крестьянская улица — улица в Уфе.
 Крестьянская улица — прежнее название улицы Андропова в Ярославле.
 Крестьянская улица -- прежнее (с 6 октября 1927 года по 11 февраля 1953 года) название улицы Шишкова в Томске.
 Крестьянская улица в Уссурийске

Крым 
Спорная между Украиной и Россией территория,  де-факто контролируемая Россией. 
 Крестьянская улица — улица в Керчи.

Белоруссия 
 Крестьянская улица — улица в Гомеле.

См. также 
 Рабоче-Крестьянская улица
 Крестьянский переулок
 Крестьянский тупик
 Крестьянская площадь